

NO 
Noroeste — ponto colateral
Noruega — cujo código ISO 3166-1 alpha-2'' é NO
Nova Orleães — cidade da Louisiana, Estados Unidos
Óxido nítrico — composto químico cuja fórmula química é NO
New Order — banda pós-punk e rock alternativo britânica

No 
Nobélio — elemento químico cujo símbolo é No
Número — cujo símbolo é №
No (filme) — chileno, de Pablo Larraín
No (canção de Shakira)
No (canção de Meghan Trainor)
Número, simbolizado como №

no 
Língua norueguesa — cujo código ISO 639 é no

Desambiguações de siglas